Кучугуры:
 Кучугуры — народный термин, который встречается в диалектах русского и украинского языков преимущественно для обозначения песчаных дюн или песчаных бугров, используется на территории России и Украины, вплоть до полярных районов Сибири, где (в форме «кучегоры») может обозначать бугры пучения, вызванные мерзлотными процессами в тундре (якутское название «булгунняхи»).

Топоним

Россия 
 Кучугуры — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
 Кучугуры — село в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Кучугуры — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.

Казахстан 
 Кучугуры — историческая местность в городе Верном, также название станицы Тастак.

Украина 
 Кучугуры — село в Корюковском районе Черниговской области.
Кучугуры — до 1978 года название села Лиманское в Акимовском районе Запорожской области.

См. также 
 Белые Кучугуры — коса в Чёрном море, западное продолжение острова Тендровская коса, на территории Голопристанского района Херсонской области.

Примечания